Kendrick (Idaho), població a l'estat d'Idaho 
 Kendrick (Oklahoma), poble l'estat d'Oklahoma
 Alex Kendrick (Athens, Georgia, 1970), actor, director de cinema i guionista dels Estats Units 
 Brian Kendrick (1979), lluitador estatunidenc 
 Robert Kendrick (Fresno, Califòrnia, 1979), jugador de tennis